Лоури — фамилия и топоним.

 Лоури, Джон (род. 1971) — американский гитарист и композитор.
 Лоури, Дэвид (род. 1980) — американский режиссер, продюсер и оператор.
 Лоури, Кайл (род. 1986) — американский баскетболист.
 Лоури, Лоис (род. 1937) — американская писательница.
 Лоури, Майк (1939—2017) — американский политик, 20-й губернатор штата Вашингтон, член Палаты представителей США.
 Лоури, Мэри Макдональд Маклафлин (псевдоним Лулу; род. 1948) — британская певица и актриса, победительница конкурса песни «Евровидение» 1969 года.
  (род. 1956) — американский ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Лоури, Роберт (род. 1987) — американский баскетболист.
 Лоури, Томас Мартин (1874—1936) — британский химик.
 Лоури, Томми (1928—2009) — шотландский футболист.
 Лоури, Хит (род. 1942) — американский историк.

См. также 
 Лаури
 Лори